Bur-Saggile (akad. Bur-Saggilê, Būr-Saggilê, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane mBur-dSa-gal-e) – wysoki dostojnik, gubernator prowincji Guzana za rządów asyryjskiego króla Aszur-dana III (772-755 p.n.e.); z asyryjskich list i kronik eponimów wiadomo, iż w 763 r. p.n.e. sprawował urząd limmu (eponima).

Zgodnie z asyryjskimi kronikami eponimów za eponimatu Bur-Saggile dojść miało w Asyrii do zaćmienia Słońca. Zdaniem naukowców wydarzenie to miało mieć miejsce 15 czerwca 763 r. p.n.e.

Przypisy

Bibliografia
 Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, Society of Biblical Literature, Atlanta 2004.

Asyryjscy dostojnicy